Ausztria
 Szabadbáránd (1894-ig Baromlak, németül: Großwarasdorf), település Burgenlandban, a Felsőpulyai járásban
 Magyarország
 Báránd, település Hajdú-Bihar megyében
 Belsőbáránd, Abához tartozó település Fejér megyében